Jméno Tomáš Klíma má více nositelů:

 Tomáš Klíma (lékař) (* 1931) – americký lékař českého původu, odborník v oblasti transplantační medicíny
 Tomáš Klíma (lední hokejista) (* 1990) – slovenský hokejista